Очхамури () — посёлок городского типа (даба) в Кобулетском муниципалитете Аджарии, Грузия. В посёлке расположена одноимённая железнодорожная станция (на линии Натанеби — Батуми).

История 
Статус посёлка городского типа с 1954 года.

В советское время в Очхамури действовали тунговый завод, чаеводческий совхоз «Очамхури» и чайная фабрика.

Совхоз «Очамхури» неоднократно занимал передовые позиции в чаеводстве среди сельскохозяйственных предприятий Кобулетского района, участвовал во Всесоюзной выставке ВСХВ. В совхозе трудились Герои Социалистического Труда директор Иван Самсонович Путуридзе, старший агроном Шалва Сардионович Грдзелидзе, заведующий отделением Александр Дмитриевич Имнаишвили, рабочие Зоя Васильевна Зоркина и Елена Савельевна Плахотникова.

Население

Примечания 

Населённые пункты Кобулетского муниципалитета